Voedselveiligheid
British Retail Consortium, een Britse brancheorganisatie;
BRC Food, een van oorsprong Britse standaard voor voedselveiligheid;
BRC-IoP, een Britse technische standaard voor producenten van verpakkingsmateriaal van voedingsmiddelen;
BRC Storage & Distribution, een Britse standaard voor opslag en distributie van voedingsmiddelen.

Sport
Brugsche Rugby Club, een rugbyclub uit de Belgische stad Brugge;
Bredase Rugby Club, een rugbyclub uit de Nederlandse stad Breda;
Schuurman BRC, een Nederlandse zwemvereniging uit Borculo en Ruurlo;
BRC, een voormalige voetbalclub uit de Nederlandse stad Groningen.
Belgisch kampioenschap rally (Belgian Rally Championship), een jaarlijks kampioenschap in de rallysport

Codes
De taalcode voor Berbice-Nederlands binnen de ISO 639-3-standaard;
De UN/LOCODE voor de Nederlandse stad Borculo;
De geocode voor de Engelse de unitary authority/borough Bracknell Forest binnen de ISO 3166-2:GB-standaard;
De stationcode voor het Schotse spoorwegstation Breich.

Overig
Belgian Refining Corporation, een Belgisch petrochemisch concern in het Kanaaldok B2;
Het Bertrand Russell College, een middelbare school in het Nederlandse dorp Krommenie;
Cruzado, een voormalige munteenheid in Brazilië.